

Codici 
 NNK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Naknek (Alaska) (Stati Uniti)

Chimica 
 NNK, chetone nicotina-derivato della nitrosammina, o 4-(metilnitrosamino)-1-(3-piridil)-1-butanone, è una nitrosammina presente nel tabacco lavorato. Si tratta d'un potente procarcinogeno attivato dalla CYP2A6.